Allentown peut désigner :
 Allentown, une localité en Floride ;
 Allentown, ville en Géorgie ;
 Allentown, une ville du comté de Lehigh en Pennsylvanie ;
 Allentown, une municipalité américaine située dans le comté de Monmouth au New Jersey.

Voir aussi 
 Allentown-Bethlehem-Easton, une aire métropolitaine de Pennsylvanie
 Allentown Jets, une ancienne équipe de baseball
 

Homonymie de localités aux États-Unis